Марија Тереза од Аустрије-Есте (Брно, 2. јул 1849 – Вилденварт, 3. фебруар 1919) била је супруга Лудвига III Леополда. Била је кћерка надвојводе Фердинанда Карла Виктора од Аустрије-Есте и Елизабете Францишке од Аустрије.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1849.
Умрли 1919.
Баварски краљеви
Добитници Златне руже